Neon (element), het chemisch element 
 Neon (geslacht), een geslacht van springspinnen
 Neon (radioprogramma), een radioprogramma op de Belgische zender Radio 1
 Neon (spelcomputerprogramma), muziekvisualisatieprogramma van de Xbox 360
 Neon (bedrijf), een elektriciteitsbedrijf
 Neon (album), album van Rob van de Wouw
 Dodge Neon, een model auto
 Verschillende vissen: blauwe neon, zwarte neon, neontetra
 neonlamp, een soort van verlichting
 Neon (Belgische band), Belgisch New Beat project uit de jaren '80
 Neon (filmmaatschappij), een Amerikaans filmdistributiebedrijf

Plaatsen in de antieke geografie:
 Neon (Phocis), stad in oostelijk Phocis aan de zuidrand van Kephisos-Ebene
 Neon teichos (Eolië), plaats in Eolië
 Neon teichos (Propontis), versterkte plaats aan de noordkust van de Propontis

Personen in de oudheid:
 Neon (Spartaan) (ca. 400 v.Chr.), deelnemer aan de veldtocht van Cyrus de Jongere
 Neon (zoon van Philiades) (ca. 335 v.Chr.), pro-Macedonische politicus uit Messenië ten tijde van Philippus II
 Neon (zoon van Askondas) (ca. 230 v.Chr.), vader van Brachylles, Boeotische politicus
 Neon (gezant), 188/187 v.Chr. gezant van Ptolemaeus V
 Neon (zoon van Brachylles) (ca. 175 v.Chr.), Boeotische politicus